Lista dei pianeti presenti nella saga videoludica Starcraft.

Braccio di Orione

Terra 
Il pianeta natale dei Terran e capitale del Direttorato della Terra Unita. Possiede un satellite, la Luna, colonizzato nel XXIII secolo, e ha 23 miliardi di abitanti. La Terra ha una società di stampo post-statunitense ed è governata dal Consiglio del DTU. Il DTU e la Terra rappresentano militarmente parlando la più grande potenza dell'universo, tanto che una sola flotta di esplorazione nel settore Koprulu riuscì a mettere in ginocchio le varie fazioni Terran e Zerg, ma la grande distanza rappresenta un forte limite a livello operativo. Lo Sciame Zerg è a conoscenza della posizione e status della Terra ma ha deciso di non invaderla, per il momento.

Quadrante Theta

Zerus 
Pianeta d'origine degli Zerg, si trova nelle regioni centrali della Via Lattea. Zerus possiede almeno due lune e la sua superficie è ricoperta da giungle e vulcani. Un luogo importante del pianeta è la Prima Piscina, il luogo da cui sono emersi i primi Zerg, che per molto vissero in branchi e cacciandosi a vicenda. Quando Amon giunse su Zerus cerco di sottomettere gli Zerg ad un unico volere. La maggior parte lascio il pianeta e formò lo Sciame mentre quelli che rimasero divennero noti come Primordiali.

Quadrante Sigma

Atrias 
Pianeta un tempo visitato dagli Xel'naga che vi costruirono un tempio e successivamente occupato dai Tal'darim. Nel 2506 il pianeta era vicino alla distruzione con continue esplosioni. Amon è stato resuscitato nel Tempio di Erris sul pianeta.

Nave mondo Xel'naga 
Il relitto di questa antica nave Xel'naga si trova in rovina e conteneva un dispositivo Xel'naga preso dai Randagi di Raynor.

Settore Koprulu

Aiur 
Il pianeta natale dei Protoss, orbita intorno ad una stella gialla e ha una luna, Saalok. Possiede una grande matrice psionica che provvede energia per le strutture e unità Protoss e per trasferire la sua energia alle colonie vengono usati i piloni. Il pianeta ha una grande importanza spirituale per tutti i Protoss.

Le sue città principali prima dell'invasione Zerg erano Aldera, Kherrisan, Khor-shakal e Mendella. Un altro luogo importante era La Cittadella sede del Conclave, l'organo governativo dell'Impero.

Le sue umide foreste pluviali pullulavano di una varietà di specie, le più avanzate delle quali erano i Protoss, la cui evoluzione fu accelerata da Amon. Oltre a scavare vaste caverne sotterranee, Ameìon e i suoi seguaci costruirono un tempio per contrassegnare il primo sito dove misero piede su Aiur.

Gli xel'naga alla fine lasciarono Aiur a causa del crescente antagonismo tra i protoss che li portò a dimenticare come sintonizzarsi con il loro primordiale legame psichico. Ciò portò all'Eone della Guerra, durante il quale Aiur fu devastato e molte delle sue forme di vita minori furono spinte sull'orlo dell'estinzione.

Alla fine, Khas ha portato alla luce cristalli di khaydarin lasciati indietro dagli xel'naga. Incanalò le sue energie primarie attraverso se stesso e riscoprì il legame psionico comune dei protoss. Khas rivitalizzò la società protoss attraverso il Khala, che porto i Protoss a rinunciare ai loro vecchi feudi e riunirsi. Gradualmente, i protoss hanno abbracciato il loro legame psichico e sono stati inondati dai pensieri, dalle emozioni e dalle esperienze provate da ogni protoss.

I secoli successivi hanno visto un'età dell'oro su Aiur. I suoi continenti lacerati dalla guerra furono guariti; le sue specie native fiorirono; e cinque città e trentotto templi furono eretti sulla sua superficie. La popolazione protoss è cresciuta di miliardi e Aiur è diventato il centro dell'Impero Protoss.

Dopo l'intercessione di Kalath, i colossi furono sigillati sotto Aiur.

Un gruppo di protoss ribelli aveva evitato il Khala. Il Conclave ordinò ad Adun di sradicarli, ma egli invece tentò di convincerli della verità del Khala insegnando loro come manipolare i propri poteri psionici latenti. Senza la disciplina del Khala, i loro poteri scatenarono tempeste psioniche su Aiur. Il Conclave bandì gli eretici da Aiur e divennero noti come i Templari Oscuri.

Char 
Pianeta vulcanico precedente appartenuto alla Confederazione e ora principale alveare dello Sciame Zerg nel settore Koprulu. Decisamente inospitale alla vita con continue tempeste di lava, tempeste geomagnetiche e temperature molto elevate. Occupato prima dal DTU nella guerra dello sciame, poi dal dominio dopo la seconda guerra dello sciame, entrambe le volte gli Zerg ripresero il pianeta sterminando i contingenti Terran.

Moria 
Moria è il pianeta capitale della Lega Kel-Moriana e tra i pianeti Terran è quello più ricco di risorse, proprio per questa ragione il suo governo è guidato da gilde minerarie e navali. Ha due lune, Brutus e Vito e una popolazione di 4,1 miliardi. l'Argo si schiantò su Moria. Prima dell'assalto a Koral nella Guerra dello Sciame, fu saccheggiato da Kerrigan e Fenix. I kelmoriani, abitanti del pianeta, sono pirati che pullulano distruggendo ogni nave che incontrano.

Shakuras 
Era il pianeta dei Nerazim, ospitava un portale dimensionale e un tempio Xel'naga. Shakuras era un pianeta totalmente desertico, privo di vegetazione e aveva due lune, di cui una si chiamava Rajal e la sua capitale era Talematros. Durante la Guerra Finale fu distrutto dal Gerarca Artanis e dalla Matriarca Vorazun per impedire che cadesse nelle mani di Amon. Al momento della sua distruzione aveva 194 milioni di abitanti.

Tarsonis 
Una delle tre più antiche colonie del settore, Tarsonis è stato per secoli la capitale della Confederazione. La sua capitale era Tarsonis City. Nel 2489 la smania di potere dei confederati lo porto in guerra con la Lega Kel-Moriana e dopo la vittoria si impossesso di molte miniere. Il potere confederato termino nel 2499 quando Tarsonis fu invaso dagli Zerg e la sua popolazione sterminata, da allora il pianeta giace in rovina anche se il Dominio ha cercato di ricostruire i principali edifici. Prima della sua caduta era governato dalle Antiche Famiglie.

Ulnar 
Ulnar o Tempio dell'Unificazione è un massiccio tempio Xel'naga ubicato nella Fenditura Altariana. Funge da luogo di riposo degli Xel'naga e portale per il Vuoto. Da Ulnar essi spargevano la vita e creavano gli universi per poi tornare a riposare in attesa delle specie che avrebbero preso il loro posto: i Puri di forma e i Puri di essenza. Questo ciclo ebbe fine quando Amon decise di usarlo per i suoi scopi e creo i Protoss. La creazione del Khala ridesto gli Xel'naga che a grande costo lo cacciarono nel vuoto, essi furono successivamente uccisi da Amon stesso. Esteriormente Ulnar ha la forma di un triangolo mentre all'interno è formato da corridoi e grandi saloni; al suo interno sono presenti molti santuari che raccontano la storia Xel'naga e il luogo più importante è la sala del riposo. Ulnar ha inoltre dei sistemi difensivi interni chiamati costrutti e un sistema di autodistruzione.

Umoja 
Umoja è il pianeta capitale del Protettorato Umojano. I cieli di Umoja sono di colore rame-arancio e l'aria ha un debole aroma speziato. Ha praterie fertili, pianure e una luna, Thunis. I suoi abitanti sono 2,1 miliardi.

Gli Umojani si considerano un popolo illuminato e sono fieramente indipendenti. La loro architettura e tecnologia è nota per essere altamente funzionale e all'avanguardia. 

La Sarengo e la Reagan si schiantarono su Umoja. La Sarengo si schiantò, uccidendo tutti i suoi ottomila passeggeri e creando un massiccio canyon. La Reagan atterrò sana e salva, i passeggeri la spogliarono dei materiali essenziali nel tentativo di trovare rifugio nel loro nuovo ambiente.

I nuovi abitanti lavorarono per sopravvivere in quello che loro chiamavano "il Nuovo Mondo", e si accontentarono di tutte le magre risorse che riuscirono a trovare. Mentre si diffondevano in tutto il pianeta, adottarono rapidamente un metodo di governo equo e democratico che in seguito divenne noto come il Consiglio Governativo Umojano. Aveva la filosofia di non lasciare nulla da sprecare, mantenendo intatta la flora e la fauna di Umoja. 

Durante le Guerre della Gilda, i volontari Umojani combatterono per la Lega Kel-Moriana come combattenti non ufficiali, la maggior parte dei quali si crogiolò nell'occasione di combattere la Confederazione.

Il Consiglio Governativo Umojano ha visto l'esito delle Guerre della Gilda come assolutamente abusivo. Di conseguenza, ha tenuto una seduta d'emergenza nel 2489 e, invitando altre vicine colonie indipendenti a unirsi a loro, ha formato il Protettorato Umojano con Umoja come mondo capitale.

Chau Sara
Pianeta confederato ex-sede dello Squadrone Alpha viene invaso dagli Zerg e purificato dai Protoss.

Mar Sara
Pianeta gemello di Chau Sara, il protagonista della prima campagna di gioco era il magistrato di questo pianeta e Raynor lo sceriffo. Subisce lo stesso destino del gemello. Dopo la Guerra dello Sciame viene ricolonizzato dal dominio diventandone un mondo esterno nel 2502.

Antiga Prime 
Pianeta confederato la cui popolazione desisderava ribellarsi e quindi si allea con i Figli di Koral.

Braxis
Pianeta ghiacciato ex colonia Protoss passato in seguito sotto il controllo del Dominio e brevemente del DTU, che ci aveva piazzato il Disgregatore Psionico usato per la Guerra dello Sciame, poi distrutto dalla Regina delle Lame.

Dylarian IV
Pianeta che ospita i cantieri della flotta del Domino, attaccati dal DTU nella prima Guerra dello Sciame.

Note 
https://www.ign.com/wikis/starcraft-2/Planets

StarCraft
StarCraft